Allegro barbaro est un terme d'origine italienne qui peut signifier :
 Allegro barbaro, une pièce pour piano de Charles-Valentin Alkan de ses études op. 35 (1848) ;
 Allegro barbaro, une pièce pour piano de Béla Bartók (1911) ;
 , un album du groupe de heavy metal allemand Die Apokalyptischen Reiter ;
 Allegro barbaro, un film de Miklós Jancsó (1979).